Юдельсон — еврейская фамилия. Известные носители:
 Юдельсон, Арон (1907—1937) — еврейский поэт.
 Юдельсон, Владимир Иосифович (род. 1949) — заслуженный работник культуры Российской Федерации (1999).
 Юдельсон, Карл Сергеевич (1904—1991) — российский учёный-юрист, доктор юридических наук, профессор, один из основоположников науки гражданского процесса.
 Юдельсон, Яков Борисович (род. 1937) — профессор кафедры неврологии и психиатрии факультета повышения квалификации Смоленской государственной медицинской академии, заслуженный врач РФ.

Примечания